Brudermühlstraße (München), een straat in München
Brudermühlstraße (metrostation), een station van de metro van München